Километро Треинта и Сеис има више значења:

 Километро Треинта и Сеис (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Километро Треинта и Сеис, Ел Порвенир (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику